Kawakaze (japanisch ) steht für:

 Kawakaze (Schiff, 1916), Zerstörer der Umikaze-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine, noch während des Baus an Italien verkauft, siehe Audace (Schiff, 1916)
 Kawakaze (Schiff, 1917), Zerstörer und Typschiff der Kawakaze-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1918–1934)
 Kawakaze (Schiff, 1936), Zerstörer der Shiratsuyu-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1937–1943)
 Kawakaze-Klasse, Klasse von zwei Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine